Middle ou The Middle peut désigner :
 Middle, un sheading, c'est-à-dire une division administrative de l'île de Man ;
 Middle, une circonscription de l'île de Man.
 Middle est une chanson de DJ Snake ; 
 The Middle est une série télévisée américaine ;
 The Middle est une chanson de Zedd.

Voir aussi 
 Meddle